Зитлалтепек има више значења:

 Зитлалтепек (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зитлалтепек (Зилтлалтепек де Тринидад Санчез Сантос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику